Lauderdale megye (Alabama) 
 Lauderdale megye (Mississippi) 
 Lauderdale megye (Tennessee)